Yeghvardi Jrambar är en reservoar i Armenien.   Den ligger i provinsen Kotajk, i den centrala delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Jerevan. Yeghvardi Jrambar ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är Arayi Lerr,  meter över havet,  kilometer norr om Yeghvardi Jrambar.

Trakten runt Yeghvardi Jrambar består i huvudsak av gräsmarker. Runt Yeghvardi Jrambar är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Kotajk